Лига Ирландии 1936/1937 () — 16-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Богемианс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1936/1937
Ирландия
Ирландия
1936 год в Ирландии
1937 год в Ирландии